Loma Linda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Loma Linda, delstaten Mexiko, 
 Loma Linda, Chihuahua, Rosales, 
 Loma Linda, Guanajuato, Cortazar, 
 Loma Linda, Chiapas, Benemérito de las Américas, 
 Loma Linda, Oaxaca, Santo Domingo Tepuxtepec, 
 Loma Linda, Zacatecas, Pinos, 
 Loma Linda, Veracruz, Atlahuilco,

USA 

 Loma Linda, Kalifornien, ort, San Bernardino County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar